Wala ist:
 Wala (Mythologie), in der nordischen Mythologie eine weise Frau, Hexerin, Seherin, Zauberin oder Zaubernorne
 Wala (Volk), ein Volk in Ghana
 Wala (Insel), Insel in Vanuatu
 eine westafrikanischen Sprache, siehe Wali (Sprache)
 ein Fluss in Russland, siehe Wala (Fluss)
 eine Aldeia in Osttimor, siehe Beiseuc

Wala ist der Familienname folgender Personen:
 Wala (Karolinger) (773–836), ein Enkel Karl Martells, Abt von Corbie, Corvey und Bobbio
 Adolf Wala (* 1937), österreichischer Bankmanager
 Anna Wala (1891–1944), österreichisches Mannequin, Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Michael Wala (* 1954), deutscher Historiker
 Piotr Wala (1936–2013), polnischer Skispringer
 Tadeáš Wala (* 1932), tschechischer Pilot und Flugzeugkonstrukteur

WALA oder Wala steht für:
 das Unternehmen Wala Heilmittel

Siehe auch:
 Vala
 Vaala
 Walla
 Wallah

Abkürzung